Pokrzywnik peut désigner en Pologne :
 Pokrzywnik, village du powiat de Lwówek Śląski, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Pokrzywnik, village du powiat de Zgorzelec, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Pokrzywnik, village de la voïvodie de Mazovie
 Pokrzywnik, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie